Chulalongkorn University é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1920.

Também há, na Tailândia, uma universidade com o mesmo nome. 

Clubes de futebol da Tailândia